La Royale peut faire référence à :

 La Marine nationale française, la marine militaire de la France
 La Royale, une chanson royaliste, hymne de l'Action française